Пологи — название населённых пунктов.

Россия 
 Пологи — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Пологи — микрорайон города Ярцево Смоленской области.
 Пологи — деревня в Молоковском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пологи — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Пологи — город в Запорожской области, административный центр Пологовского района.
 Пологи — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Пологи — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Пологи — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Пологи — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Пологи — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Пологи — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Пологи — село в Прилукском районе Черниговской области.
Пологи — заказник в Полтавской области.

См. также 
 Пологи-Вергуны
 Пологи-Чеботки
 Пологи-Яненки
 Пологи-Низ
 Полог (значения)